Departamento de Tarapacá - antiga divisão territorial peruana que existiu entre 1878 e 1883.
Departamento de Tarapacá - antiga divisão territorial chilena que existiu entre 1883 e 1928.

Ver também
Tratado de Ancón

Desambiguação